Tsaagan mangas es la única especie conocida del género extinto Tsaagan (mn. "blanco") de dinosaurio terópodo dromeosáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años, en el Campaniense, en lo que hoy es Asia.

Descripción
Tsaagan era un dromeosáurido de tamaño mediano. En 2010 , Gregory S. Paul estimó su longitud en 2 metros, su peso en 15 kilogramos. El cráneo en apariencia general se parece al de Velociraptor pero difiere en muchos detalles. Es más robusto y suave en la parte superior. Los rasgos derivados únicos, autapomorfias, incluyen procesos paroccipital largos y basipterigoideos en la parte posterior del cráneo y un yugal tocando el escamosal.

Descubrimiento e investigación
El holotipo de Tsaagan se descubrió en 1996 y se identificó por primera vez como un espécimen de Velociraptor. Después de una tomografía computarizada en mayo de 1998, se concluyó que representaba un nuevo género. En diciembre de 2006, su especie tipo fue nombrada y descrita por Mark Norell, James Clark, Alan Turner, Peter Makovicky, Rinchen Barsbold y Timothy Rowe. El nombre de la especie , Tsaagan mangas , debe leerse como un todo con el nombre genérico calificando el epíteto específico y se deriva de las palabras mongolas para "monstruo blanco", цагаан мангас, aunque con una falta de ortografía accidental de la palabra Tsagaan, blanco en mongol.

El espécimen holotipo , IGM 100/1015 , se encontró cerca de Xanadú en la provincia de Ömnögovi en capas de la Formación Djadochta que datan del Campaniense, hace unos 75 millones de años. Consiste en un cráneo bien conservado y una serie de diez vértebras del cuello, así como una cintura escapular izquierda dañada. Es el único ejemplar encontrado de Tsaagan y pertenecía a un individuo adulto.

Clasificación
Tsaagan es miembro del grupo Dromaeosauridae. Un análisis cladístico de Norell et al. originalmente indicó que era más precisamente un miembro de Velociraptorinae. En 2010, un análisis mostró que estaba estrechamente relacionado con Linheraptor. Posteriormente, Senter en 2011 y Turner, Makovicky y Norell en 2012 argumentaron que Linheraptor exquisitus es, de hecho, un sinónimo menor de Tsaagan mangas. Xu, Pittman et al. en 2015 rechazan esta sinonimia respondiendo a los contraargumentos propuestos utilizando detalles nuevos y existentes de la anatomía de Linheraptor.

Filogenia
A continuación se muestran los resultados de la filogenia de Eudromaeosauria basados en el análisis filogenético realizado por Currie y Evans en 2019.

Paleoecología
Tsaagan representa los únicos restos de dromeosáuridos, aparte de dientes aislados, conocidos de la región de Ukhaa Tolgod, aunque se conoce otro dromeosáurido, Velociraptor, de la misma Formación Djadokhta. Los animales que pueden haber compartido el mismo hábitat con Tsaagan incluyen Protoceratops, Shuvuuia , el pequeño mamífero Zalambdalestes, el mamífero multituberculado Kryptobaatar, así como varias lagartijas y un trodóntido y un dromeosáurido sin describir.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Dromaeosauridae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia